Cabo Blanco pode ser:

 Cabo Blanco (Oregon)
 Cabo Branco (Mauritânia)

Desambiguações de topônimos